Gandern ist Name bzw. Namensbestandteil:
 Groß Gandern, deutscher Name von Gądków Wielki, Polen
 Hohengandern, Thüringen
 Kirchgandern, Thüringen
 Niedergandern, Niedersachsen
Siehe auch:
 Ganden
 Gander